

Комиші — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Комиші — село, Німецький національний район, Алтайський край

Комиші — село, Охтирський район, Сумська область
 Камиші — колишнє село в Кременчуцькому районі Полтавської області

Див. також 
 Комиш (значення)
 Комишне